Dans la mythologie grecque, Timarété est une des trois Peleiades.
 Timarété est une femme-peintre grecque du